John H. Weakland (1919-1995) est un anthropologue et thérapeute américain.
Rembert Weakland (1927-2022) est un religieux américain.